Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der britischen Rockband Deep Purple. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Alben

24 Carat Purple

30: Very Best of – 30th Anniversary Collection

Bananas

Burn

Come Taste the Band

Copenhagen 1972

Deep Purple

Deep Purple in Rock

Deepest Purple

Fireball

In Concert with the London Symphony Orchestra

Infinite

Last Concert in Japan

Machine Head

Made in Japan

Mark I & II

Now What?!

Perfect Strangers

Phoenix Rising

Powerhouse

Purple Hits - The Best Of

Rapture of the Deep

Slaves and Masters

Smoke on the Water

Stormbringer

The House of Blue Light

The Platinum Collection

Who Do You Think We Are

Auszeichnungen nach Singles

Black Night

Black Night (Live)

Burn

Child in Time

Fireball

Highway Star

Never Before

Smoke on the Water

Auszeichnungen nach Videoalben

Come Hell or High Water

Bombay Calling

Live at Montreux 1996

Live in Australia: Total Abandon

Live in California ’74

Live in Concert 72/73

Perihelion

Machine Head

Statistik und Quellen

Einzelnachweise 

Deep Purple
Auszeichnungen fur Musikverkaufe